PSN puede referirse a:

 Previsión Sanitaria Nacional, aseguradora para profesionales;
 Panamerican Sports Network, canal de televisión deportivo hispanoamericano desaparecido en 2002;
 PlayStation Network, comunidad de videojuegos de Sony;
 PSN Tu Superestación, canal de televisión mexicano.

Política 
 Partido Solidaridad Nacional;
 Partido Socialista de Navarra;